Pietro Carloni ist der Name folgender Personen:

* Pietro Carloni (Maler) (1762–1837), italienischer Maler  
 Pietro Carloni (Schauspieler) (1896–1968), italienischer Schauspieler